

Astronomia 
 10947 Kaiserstuhl – asteroide della fascia principale

Geografia

Germania 
 Kaiserstuhl – frazione di Rothenburg ob der Tauber, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Kaiserstuhl – catena montuosa situata lungo la Fossa Renana (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Kaiserstuhl – comune nel distretto di Zurzach (Canton Argovia)
 Kaiserstuhl-Bürglen – frazione del comune di Lungern (Canton Obvaldo)